Il singolare  del Cachantún Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Máximo González era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Paul Capdeville ha battuto in finale Antonio Veić 6–3, 6–7(5–7), 6–3.

Teste di serie

 Éric Prodon (secondo turno)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Horacio Zeballos (secondo turno)

  Blaž Kavčič (primo turno)
  Paul Capdeville (campione)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Facundo Bagnis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Cachantún Cup 2012